Woronel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Woronel (* 1931), russisch-israelischer Physiker, Hochschullehrer und Publizist
 Nina Abramowna Woronel geb. Roginkina (* 1932) russisch-ukrainisch-israelische Physikerin und Schriftstellerin